Gager steht für:

 Gager, ein Ortsteil der Gemeinde Mönchgut auf Rügen
 Weingut Gager in Deutschkreutz, Burgenland

Personen:

 Alfred Gager (1942–2022), österreichischer Fußballspieler
 Eduard Gager (1896–†), österreichischer Politiker (NSDAP)
 Herbert Gager (* 1969), österreichischer Fußballspieler und -trainer